Завалин — фамилия; имеет женскую форму Завалина.
 Завалин, Алексей Анатольевич (род. 1952) — российский учёный-агрохимик, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН, академик РАН.
 Завалин, Виктор Васильевич (1921—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной и Советско-японской войн, Герой Советского Союза.